Thomas-San-Galli ist der Familienname folgender Personen:
* Helene Thomas-San-Galli (1861–1939), italienische Konzertpianistin und Liedbegleiterin
 Wolfgang Alexander Thomas-San-Galli (1874–1918), deutscher Musikwissenschaftler, Musikkritiker, Bratschist und Musikschriftsteller